Il singolare del Madrid Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma David Nalbandian lo ha battuto in finale 1–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Roger Federer (finale)
  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Novak Đoković (semifinale)
  Nikolaj Davydenko (ritirato per infortunio)
  Fernando González (quarti di finale)
  James Blake (secondo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)

 Tomáš Berdych (secondo turno)
 Richard Gasquet (secondo turno)
 Tommy Haas (secondo turno)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Guillermo Cañas (terzo turno)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Juan Ignacio Chela (secondo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Madrid Masters 2007
ATP Tour 2007